Атла́нтис:

 «Атлантис» — космический корабль.
 Атлантис — город в ЮАР, в Западно-Капской провинции.
 Атлантис — текстовый процессор.
 «Атлантис» — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.
 «Атлантис» — студия звукозаписи в Стокгольме, Швеция.
 «Атлантис» — документальный фильм Люка Бессона о подводном мире, 1991 год.
 «Атлантис» — финский футбольный клуб из города Хельсинки.
 «Атлантис-Пак» — российская компания.

См. также 
 Атлант (значения)
 Атланта (значения)
 Атлантас
 Атлантида (значения)